Šantići su naseljeno mjesto u općini Vitez, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Povijest 

U zaselku Buhine kuće pripadnici Armije RBiH su 9. siječnja 1994. počinile masovni ratni zločin nad Hrvatima.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Šport 

 NK Šantići

Izvor 

Naselja u županiji Središnja Bosna
Vitez